Поповка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Русская деревня Поповка была основана в XVII веке (по другим данным в XVIII веке) помещиком Поповым на городских землях при реке Латрык. Во второй половине XVIII века крепостными крестьянами, проживающими здесь владел помещик Менчугов, также часть крестьян и угодий принадлежала казне.

В 1760 году был совершен чин освещения места под строительство Храма. История этого строения так и осталась неизвестной. Так как в 1790 году прихожане вновь объявили сбор средств на строительство храма. Была возведена деревянная церковь.

В год отмены крепостного права в селе насчитывалось 97 дворов, проживали 258 мужчин и 287 женщин. Работали два завода и мельница. Село было центром Поповской волости Саратовского уезда. В 1890 году была перестроена и расширена церковь. В эти же годы Поповка стала центром эпидемии холеры. К 1912 году в селе стали работать земская школа, больница, врачебный, ветеринарный и фельдшерско-акушерский пункты, почтовая контора. Крупные базары проводились в понедельник. В 1913 году земством был построен каменный мост через Латрык, а в 1916 году — просторная двухэтажная школа. Оба строения сохранились до настоящего времени.

В Советский период Поповка стала центром одноимённого сельсовета. Великая Отечественная война отняла жизни 108 жителей села. В 1935—1960 годах село входило в состав Широко-Карамышского района, после упразднения которого перешло к Саратовскому району.

В 1970-х годах работали колхоз имени Калинина и ферма Саратовского НИИ Юго-Восток. В 1997 году здесь насчитывалось 862 человека.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в юго-западной части Саратовского района, на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 30 км, до областного центра составляет 31 км. С областным центром село связано автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение.

Уличная сеть

В Поповке расположены девять улиц и три переулка. Также к населённому пункту относятся две территории производственных объеков.

Население 

В селе проживает:

Инфраструктура 

На территории населённого пункта свою деятельность осуществляют:
 общеобразовательная школа,
 детский сад,
 дом культуры,
 библиотека, книжный фонд которой составляет 5092 экземпляра, оформлена подписка на 24 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 500 человек;
 амбулатория.

В селе работают предприятия розничной торговли, одно почтовое отделение. Село газифицировано, имеется центральный водопровод. Установлены и действуют детская и спортивная площадки.

Достопримечательности 
 На территории населённого пункта установлен монумент погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
 Среди сохранившихся в Поповке дореволюционных построек наиболее интересными являются здание школы, больницы и моста через реку Латрык;
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Поповка. В настоящее время установлено временное сооружение.
 Западнее села Поповка расположен живописный памятник природы — лес Поповские сосняки. Возраст отдельных деревьев достигает 200 лет. Памятник природы представляет собой редко встречающиеся в области полновозрастные сосновые насаждения естественного и искусственного происхождения.

Событие 
Ежегодно в окрестностях села Поповка, на большой поляне, среди хвойных лесов и извилистых рек, организуется фестиваль «Хаски детям». Проводятся соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Во время события, организуется ярмарка, где жители соседних сёл продают натуральные продукты, различные поделки и сувениры.

Территория выбрана не случайно, так как именно здесь поблизости размещается питомник «Dog Winter», в котором вот уже несколько лет разводят собак породы сибирской хаски.

Транспорт 
В Поповку можно добраться на маршруте общественного транспорта 291 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Достопримечательности села

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района 
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования 

Населённые пункты Саратовского района